Наудеро () — город и союзный совет в пакистанской провинции Синд, расположен в округе Ларкане.

Географическое положение 
Наудеро расположен в 12 милях к северо-востоку от Ларканы, также связан дорожным сообщением с Шикарпуром. Высота центра НП составляет 54 метра над уровнем моря.

Демография

Примечания 

Города Пакистана
Города Синда